Равновесие сил — многозначный термин:

 То же, что и механическое равновесие
 «Равновесие сил» — песня группы «Ария»